Гружчанська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Гружчанська сільська рада — Київська область, Макарівський район
 Гружчанська сільська рада — Сумська область, Конотопський район